Михаи́л Стороже́нко: Стороженко, Михаил Алексеевич (Епископ Михаил; 1929—2019) — французский православный священнослужитель русского происхождения, епископ Клаудиопольский.
 Стороженко, Михаил Михайлович (1937—2020) — советский украинский легкоатлет-многоборец, тренер.